SE
 o estado de Sergipe, Brasil
 o ponto colateral sudeste
 Suécia (código ISO 3166-1)
 Societas europea, uma forma de organização societária da União Europeia
 Se
 símbolo químico do selénio
 "Se", poema de Rudyard Kipling
 se
 se, o SE não muda nada em uma frase conjunção condicional
 língua lapônica (código ISO 639)

Desambiguações de siglas